Sebring International Raceway (произносится как «Сибринг интэрнэйшнл рэйсвэй») или просто Себринг — трасса, проложенная в городе Себринге (Флорида, США) по дорогам общего пользования, частично военной базе и аэропорту.

Общая информация 
Себринг — одна из старейших постоянно действующих гоночных трасс в США. Первая гонка была проведена в 1950 г.

Проводящийся в Себринге двенадцатичасовой автомарафон считается одной из самой престижных в мире гонок на выносливость — наряду с суточными марафонами в Ле-Мане и Дайтоне.

Трасса располагается на части Регионального аэропорта Себринга, построенного на месте бывшей тренировочной базы американских ВВС времён Второй мировой войны также известной как Hendricks Field.

Аэропорт активно задействован в частных и коммерческих грузоперевозках.

История 
Себринг начал свою жизнь как авиабаза ВВС США. С 1941 по 1946 год пилоты учились здесь летать на легендарных B-17. Этот факт биографии автодрома был отмечен специальной расцветкой болида «Panoz» команды «Gunnar Racing» на 12 часовом марафоне-2002.
 
После войны авиационный инженер Алек Ульманн, находясь в поиске места для переоборудования военной авиатехники для гражданских целей, увидел потенциальную возможность использования взлётно-посадочных полос Hendricks''' для гонок на выносливость, сродни суточному марафону в Ле-Мане. Первая гонка в Себринге была проведена в канун Нового года-1950. Гонка, названная The Sam Collier 6 Hour Memorial, была выиграна Фритцем Костером и Ральфом Дешоном. Гонка привлекла на старт 30 пилотов из Северной Америки.

Первые 12 часов Себринга были проведены в третий уик-энд марта 1952. В 1959 году на трассе провели Гран-при США Ф1. Но этим всё и ограничилось — следующий Гран-при по финансовым соображениям был перенесён в Риверсайд.

Большую часть своей истории трасса имела длину 8.356/8.360 км. В 1983 году конфигурацию изменили — для возможности одновременного использования и самого трека и одной из полос аэродрома. В 1987 были проведены новые изменения — теперь появилась возможность использовать другую полосу. Корректировки в сезоне 1991 позволили использовать автодром и аэродром одновременно, не мешая никак друг другу. В 1996 году произошёл ещё ряд изменений — была удалена шпилька и перепрофилирован Gendebien Bend для уменьшения скорости на прямой Ульмана.

Ныне трек находится во владении у «Panoz Motor Sports Group», приобретшей его у Энди Эванса в 1997 году.

Трасса активно используется гоночной школой Скипа Барбера для своих автогоночных программ.

 Конфигурации трассы 

Нынешняя конфигурация трассы имеет длину 6,02 км и содержит 17 поворотов, несколько длинных прямых и несколько технически очень сложных, медленных секций. Множество поворотов и точек вокруг трассы названы в честь пилотов и команд прошлых лет. Трасса имеет крайне малый перепад высот, что кое в чём усложняет трек для пилотов — особенно это проявляется при дожде.Себринг'' славится грубым покрытием. Во многом это связано с историей предыдущего использования этого места, а во многом с тем, что бетонные участки специально оставлены. Покрытия, зачастую, плохо состыкованы и при пересечении этих стыков машины искрят, чиркая шасси о покрытие автодрома. Около 4,8 км современной дистанции круга составляет асфальт и около 1,1 км — бетон.

Соревнования 
Себринг наиболее известен благодаря проведению полусуточного марафона, в разное время проводимого FIA, IMSA и ALMS.

Трек также принимает серии гонок исторических машин, а также гоночную школу Скипа Барбера. Множество команд серии IRL IndyCar, а также различных чемпионатов спортпрототипов и GT используют Себринг для зимних тестов из-за подходящего климата.

Себринг в компьютерных играх 
Sebring Raceway представлен в rFactor 2, iRacing, Forza Motorsport 2, Forza Motorsport 3, Total Immersion Racing, а также в исторических версиях автодромов в Grand Prix Legends и Sports Car GT.Есть также специально созданные модификации игры для GTR2, GT Legends, rFactor и NASCAR Racing 2003 Season.

Победители этапов различных серий на Себрингском кольце

12 часов Себринга 

Наибольшее число побед на трассе одержали Porsche 935 — 7, на 1 больше чем Audi R8, но Audi одержала все победы подряд. В 2007 г. именно здесь одержал свою первую победу дизельный спортпрототип Audi R10.

Формула-1 
В единственном Гран-при «Формулы-1» на трассе Себринг победу одержал новозеландский гонщик Брюс МакЛарен, став самым молодым победителем этапа «Формулы-1» в истории (пока этот рекорд не побил в  году Фернандо Алонсо). Этот этап завершал чемпионат  года, и чемпионом на нём стал Джек Брэбем, занявший 4 место в гонке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Трассы Формулы-1
Гоночные трассы США
Гран-при США
Спортивные сооружения Флориды
Хайлендс (округ)